Francja:
 Rue – gmina
 Rue-Saint-Pierre

Szwajcaria:
 Rue – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne

Osoby:
 Rue McClanahan – amerykańska aktorka
 Pierre de la Rue – kompozytor franko-flamandzki
 Sara Rue – amerykańska aktorka

Inne:
 rue – kod ISO 639-3 języka rusińskiego
 Rue de la Pompe
 Rue de Rivoli – ulica  w Paryżu
 Rue du Bac – stacja metra w Paryżu
 Rue Mouffetard – ulica w Paryżu

Zobacz też:
 Art de Rue
 De La Rue
 La Rue
 Le Rue
 RUE